День дипломата — профессиональный праздник:

 , — День дипломата (отмечается ежегодно, 9 июля).
 , — День дипломатической службы (отмечается ежегодно, 2 июля)
 , — День дипломата (отмечается ежегодно, 24 октября).
 , — День дипломата (отмечается ежегодно, 6 мая). С 2015 года отмечается ежегодно, 10 февраля.
 , — День дипломата (отмечается ежегодно, 10 февраля).
 , — День дипломата (отмечается ежегодно, 22 декабря).

Примечания 

Дипломатия